Le nom Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR, pour ) désigne différents mouvements politiques d'Amérique du Sud : 
  Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un parti politique d'extrême gauche chilien ;
 Movimiento de la Izquierda Revolucionaria - Nueva Mayoría, un parti social-démocrate bolivien ;
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un ancien groupe de guérilla marxiste péruvien ; 
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un parti vénézuélien.